William Thayer ist der Name folgender Personen:

* William Roscoe Thayer (1859–1923), US-amerikanischer Historiker und Schriftsteller 
 William Wallace Thayer (1827–1899), US-amerikanischer Politiker